Sotirow bzw. Sotirov ist der Familienname folgender Personen:

Angel Sotirow (* 1943), bulgarischer Ringer
Sachari Sotirow (* 1973), bulgarischer Skispringer
Slobodan Sotirov (1926–2015), jugoslawischer Maler